Dajabón (provincie), een provincie van de Dominicaanse Republiek
Dajabón (stad), de hoofdstad van de provincie
Dajabón (rivier), een rivier op de grens van de Dominicaanse Republiek en Haïti